.rw — национальный домен верхнего уровня для Руанды.

Ссылки 
 Сведения whois для домена .rw на сайте IANA

Национальные домены верхнего уровня
1990-е годы в Руанде